Mario und der Zauberer steht für:
 Mario und der Zauberer, Novelle von Thomas Mann (1930)
 Mario und der Zauberer (1976) (Mário a kúzelník), tschechoslowakischer Fernsehfilm von Miloslav Luther
 Mario und der Zauberer (1994), international koproduzierter Spielfilm von Klaus Maria Brandauer
 Mario und der Zauberer (Oper), Oper von Francis Thorne, Libretto von J. D. McClatchy (1994)